Puyat ist der Familienname folgender Personen:

 Gil J. Puyat (1907–1980), philippinischer Hochschullehrer, Politiker und Unternehmer
 Gonzalo Puyat (1933–2013), philippinischer Sportfunktionär